Ранчо ла Аурора, Десвијасион Сучилапан има више значења:

 Ранчо ла Аурора, Десвијасион Сучилапан (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо ла Аурора, Десвијасион Сучилапан (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику